PARP6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 630 амінокислот, а молекулярна маса — 71 115.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки